Eisenhausen steht für:

 Eisenhausen, umgangssprachliche Bezeichnung für Niedereisenhausen, Ortsteil der Gemeinde Steffenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Eisenhausen, veraltete Bezeichnung für die Gemeinde Steffenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen